Pierre Dupont (1570-1650) – arazziere francese
Pierre Dupont (1821-1870) – poeta francese
Pierre Dupont de l'Étang (1765-1840) – generale e politico francese